Wen Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wen He (vattendrag i Kina, lat 36,64, long 119,39), Shandong, 
 Wen He (vattendrag i Kina, lat 35,42, long 118,47), Shandong, 
 Muwen He, vattendrag, Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar